HTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hamilton Island (Queensland) (Australia)